Divizia Întâi este cea de-a doua divizie a piramidei fotbalului azer.

Campioni

Performanță după club

Legături externe
  AFFA
  PFL

Ligi naționale de fotbal din Europa
Fotbal în Azerbaidjan